Mirèio - forma occitana del nome proprio di persona Mirella
Mirèio - poema pastorale di Frédéric Mistral

Pagine correlate
Mireille